Akela ist 
 der Name eines fiktiven Wolfs in Das Dschungelbuch von Rudyard Kippling
 der Name einer Gattung der Springspinnen, siehe Akela (Gattung)
 der Name des „Rudelführer“ der Wölflinge innerhalb der Pfadfinderbewegung